Motociklistična Velika nagrada Francije 1989 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 16. julija 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989